Шароши — фамилия. Известные носители:
 Шароши, Бела (1919—1993) — венгерский футболист, брат Дьёрдя Шароши.
 Шароши, Дьёрдь (1912—1993) — венгерский футболист, брат Белы Шароши.
 Шароши, Золтан (1906—2017) — канадский шахматист венгерского происхождения.
 Шароши, Ласло (1932—2016) — венгерский ватерполист.